Atlantis (filme) — documentário dirigido pelo diretor francês Luc Besson
 Atlantis (Flórida) — cidade localizada no estado norte-americano da Flórida
 Atlantis: The Lost Empire — desenho animado longa-metragem da Disney
 Atlantis, the Lost Continent — filme estadunidense de 1961
 Atlantis (ônibus espacial) — ônibus espacial da NASA
 Maciço Atlantis — formação geológica no oceano Atlântico
 Atlantis (série de televisão) — série de televisão britânica

Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema